Mužská dvouhra St. Petersburg Open 2020 probíhala na přelomu první a druhé poloviny října 2020. Do singlové soutěže petrohradského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byla domácí turnajová jednička a světová pětka Daniil Medveděv, který nestačil ve druhém kole na Američana Opelku.

Vítězem se stal třetí nasazený, 22letý Rus Andrej Rubljov, jenž ve finále zdolal o rok starší chorvatskou turnajovou sedmičku a obhájce finálové účasti Bornu Ćoriće po dvousetovém průběhu 7–6(7–5) a  6–4. V probíhající sezóně si tak připsal čtvrté turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

St. Petersburg Open
ATP Tour 2020